Volzia är ett släkte av svampdjur. Volzia ingår i familjen borrsvampar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Borrsvampar
Volzia